Moblin může být:

 Projekt Moblin – open source software pro Intel Mobile Internet Device (MID), za použití Linuxu
 jedni z nepřátel v herní sérii The Legend of Zelda